Соревнования в беге на 1500 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 февраля.

Забеги состоялись в Пасифик Колизиуме с 17:45 до 20:30 по местному времени (UTC-8).

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Отборочные забеги

Полуфинал 
Занявшие 1-2 места, проходят в финал A, а занявшие 3-4 в финал B.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 

 Результаты